Der Pathumthani University Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus Ayutthaya, der in der Thai League 3 (Western Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Der Verein ist auch unter dem Nickname The Royal Lotus (ทีมบัวหลวง) bekannt.

Geschichte 
Der Verein wurde 2012 gegründet und steht unter der Leitung der Pathumthani University. Die erste Saison spielte man 2013 in der damaligen dritten Liga, der Regional League Division 2, in der Central/West-Region. In dieser Region spielte der Verein bis 2015. 2016 wechselte man in die Central-Region. Nach der Ligareform 2017 wurde der Club der vierten Liga, der Thai League 4, zugeteilt, in der man bis 2019 in der Bangkok Metropolitan Region spielte. 2019 belegte der Verein einen dritten Platz, der zur Teilnahme an der Thai League 4 – Champions League berechtigte. Meister der Region wurde die B-Mannschaft von Muangthong United, Vizemeister die B-Mannschaft von Bangkok United. Da die beiden Mannschaften nicht aufsteigen konnten, nahm Pathumthani an den Play-Off-Spielen zur Thai League 3 teil. Insgesamt belegte der Club einen vierten Platz in der Thai League 4 und man stieg in die Thai League 3 auf. In der T3 spielt der Club in der Lower-Region.

Erfolge 
 Thai League 3 – West: 2021/22 (2. Platz)

Stadion 
Der Verein trägt seit 2018 seine Heimspiele im Ratchakram Stadium in Ayutthaya aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 1000 Plätzen.

Spielstätten seit 2013

Spieler 
Stand: 19. Februar 2020

Beste Torschützen seit 2017

Saisonplatzierung

Ausrüster und Sponsoren

Weblinks 
 
 
 Pathumthani University FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Pathumthani University FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 https://www.facebook.com/ptupathumthanifc2015/ Pathumthani University FC bei facebook.com

Pathumthani University, FC
Gegründet 2012
Sport (Ayutthaya, Stadt)
Organisation (Ayutthaya, Stadt)